USS Affray je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Affray (AMc-112) 
 USS Affray (MSO-511)

Affray